Pennies from Heaven est un titre :
 Pennies from Heaven, un standard du jazz ;
 Pennies from Heaven (La Chanson à deux sous), film de 1936 dans lequel fut introduite la chanson ;
 Pennies from Heaven (Tout l'or du ciel), film américain réalisé par Herbert Ross, sorti en 1981 ;
 Pennies from Heaven (série télévisée).